Nagy Csaba (1906–?) mérnök, gazdasági-műszaki író
Nagy Csaba (1956) természetfotós
Nagy Csaba Ybl-díjas építész
Nagy Csaba (1944) operatőr
Nagy Csaba (1948–2019) irodalomtörténész, lexikográfus
Nagy Csaba (1970) politikus
Nagy Csaba (1975) labdarúgó
Nagy Csaba (1976) labdarúgó
Nagy Csaba (1983) labdarúgó (FC Tatabánya)